Феди́шин () — украинская фамилия: 

  (род. 1928) — американский живописец и искусствовед.
 Федишин, Ирина Петровна (род. 1987) — украинская певица.
  (род. 1958) — украинская поэтесса.
  (1928—2006) — американский политолог.
  (род. 1969) — украинский предприниматель, владелец крупнейшего львовского рынка «».

См. также 
 Федчишин